Furcula est un terme issu du latin qui signifie « petite fourche », il désigne habituellement :
 la furcula est un os des membres antérieurs des oiseaux ;
 la Furcula ou furca est un organe de saut spécifique des collemboles ;
 Furcula, un genre de lépidoptères (papillons).